Fuller es un apellido que puede referirse a los siguientes artículos:

Biografías
Blind Boy Fuller, músico de blues estadounidense; 
Bobby Fuller (1942–1966), cantante y guitarrista de rock estadounidense;
Bryan Fuller, guionísta estadounidense;
Buckminster Fuller (1895–1983), arquitecto estadounidense;
Drew Fuller (born 1980), actor estadounidense;
Jesse Fuller (1896–1976), músico estadounidense;
Kurt Fuller, actor estadounidense;
Loie Fuller (1862–1928), bailarina estadounidense;
Margaret Fuller (1810–1850), periodista y activista estadounidense;
Ricardo Fuller, futbolista de Jamaica;
Robert Fuller, luchador estadounidense;
Robert W. Fuller, autor de Somebodies and Nobodies: Overcoming the Abuse of Rank
Samuel Fuller (1911–1997), director de cine estadounidense;
Thomas Fuller (1608–1661), historiador y clérigo inglés.

Empresas
Fuller's, una cervecería británica.